Zaczyn gipsowy - mieszanina wody i gipsu z dodatkami opóźniającymi wiązanie.

Zaczyny gipsowe stosowane są do:
 produkcji elementów gipsowych
 robót tynkarskich

Materiały budowlane